

Топоніми 
Тоно — місто в Японії, в префектурі Івате.
Тоно — містечко в США, в Вашингтоні.

Персоналії
Тоно — японське прізвище.